Oberrettenbach steht für:

 Oberrettenbach, Ortschaft und Katastralgemeinde von Gersdorf an der Feistritz, Bezirk Weiz, Steiermark
 Oberrettenbach (Geisenhausen), Gemeindeteil von Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern